Чикорато има више значења:

 Чикорато (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Чикорато (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику